naam van verschillende wateren, zoals in
Oosteinderpoelpolder
Molenvliet (Bodegraven), bij Bodegraven

de Molenvliet (woonwijk) in Woerden, Utrecht
de plaats Achtersloot
Wijkpark Molenvliet in Woerden
Molenvliet (Rotterdam)
Molenvliet (Batavia), de naam van het gebied rond het kanaal Batang Hari in voormalig Batavia, Nederlands-Indië